«Леоло»() — художественный кинофильм канадского режиссёра Жана-Клода Лозона, снятый в 1992 году. Фильм стал последним для Лозона, который погиб в авиакатастрофе в 1997 году во время работы над следующим проектом.

Фильм вошёл в программу Каннского кинофестиваля 1992 года. В 2005 году журнал «Тайм» включил «Леоло» в список ста лучших фильмов всех времён.

Сюжет 

История юного Леоло (Максим Коллен), молодого парня, живущего в монреальском спальном районе в неблагополучной семье. Он живёт в мире фантазий, пытаясь избежать реальности жизни. Мечтая о своей соседке, девушке-итальянке Бьянке, он начинает придумывать истории о том, что его мать забеременела не от его отца, а от сборщика помидоров из Италии, таким образом объявляя себя итальянцем.

В ролях 
 Максим Коллен
 Жинетт Рено
 Жюльен Гиомар
 Ролан Блуэн
 Пьер Бурго
 Джудитта Дель Веккьо

Призы 
 1993 — Международный фестиваль фантастического кино Fantasporto — лучший режиссёр, приз зрительских симпатий.
 Высшая канадская кинопремия «Джини»-92 за лучший сценарий.
 The International Fantasy Film Award-92 — приз за лучшую режиссуру.
 Гран-При в Монреале-94.

Фильмы-драмы Канады
Фильмы-драмы Франции
Кинокомедии Канады
Кинокомедии Франции
Кинокомедии 1992 года
Фильмы Канады 1992 года
Фантастические фильмы 1992 года